Алы-Юряге () — топоним в России якутского происхождения.

 Алы-Юряге — река, левый приток р. Арга-Юрях, координаты 70°10'	132°19’.
 Алы-Юряге — река, правый приток р. Мунакан, координаты 67°41'	120°18’.
 Алы-Юряге — урочище, в правобережье р. Хангыда, координаты 62°43'	128°14’.
 Алы-Юряге — река, правый приток р. Мунакан, координаты 67°41'	120°18’.
 Алы-Юряге — река, левый приток р. Саха-Юряге, координаты 67°58'	125°12’.
 Алы-Юряге — река, правый приток р. Хара-Улах, координаты 71°00'	129°59’.
 Алы-Юряге — река, левый приток р. Тюгюэне, координаты 62°52'	125°55’.
 Алы-Юряге — река, левый приток р. Далдын, координаты 69°17'	122°09’.

Примечания